Si Satchanalai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Sukhothai, Thailanda, cu o populație de 95.198 de locuitori și o suprafață de 2.050,511 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 11 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 148 de sate (muban).

Amphoe în provincia Sukhothai